Община Горна Оряховица се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Велико Търново.

География

Географско положение, граници, големина 
Общината е разположена в централната част на област Велико Търново. С площта си от 317,807 km2 заема 7-о място сред 10-те общините на областта, което съставлява 6,82% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
 на северозапад – община Полски Тръмбеш;
 на изток – община Стражица;
 на юг – община Лясковец;
 на запад – община Велико Търново.

Релеф, води, природни забележителности

Релеф 
С изключение на най-южната част на общината, където се издига северната част на Арбанашкото плато (440 m н.в.), останалата територия е заета от обширната долина на река Янтра и нейният ляв приток река Росица, които очертават южната, условна граница на Средната Дунавска равнина. Тук в коритото на Янтра е и най-ниската точка на общината – 44 m н.в. Североизточно от долината на Янтра, в пределите на общината попадат и части от Драгановските височини (те се отнасят условно към Източната Дунавска равнина) с максимална височина от 371 m, разположена северозападно от село Горски Горен Тръмбеш.

Води 
Основната водна артерия в общината е река Янтра, която протича през нея със средното си течение на протежение от около 50 km. Реката навлиза в общината западно от село Първомайци и продължава на изток, като минава северно от Горна Оряховица и южно от Долна Оряховица. В района на село Върбица прави голям завой на север, а при село Горски Долен Тръмбеш на запад. Тук тя приема отдясно притока си Стара река. Западно от село Драганово прави нов завой, този път на север, приема най-големия си приток (ляв) река Росица и северно от село Крушето напуска общината.

Климат 
По-голямата част от територията на общината попада в умерено-континенталната климатична област. Средногодишната температура за Горна Оряховица е 11,5 °C, а в средногодишната температура за цяла България е около 10,5 °C. Минималните температури за годината са през месец януари, като най-ниската е измерена през 1942 г. – -31,50 °C, а максималната е измерена през юли – 44,3 °C (*Данните са от Метеорологична служба при летище Горна Оряховица). Валежите са неравномерно разпределени в два валежни максимума – есенно-зимен и пролетно-летен. Средната годишна сума на валежите за страната е 670 л/кв.м, а за общината – 565 л/кв.м, което е под средното за страната. През зимата падат предимно валежи от сняг и снежната покривка е устойчива, а през лятото от дъжд. Средната скорост на преобладаващите северозападни и западни ветрове е около 2 м/сек.

Административно-териториални промени 
 през 1880 г. – с. Синанци е заличено поради изселване;
 МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Арнаутлии на с. Паисий;
 – преименува с. Обчилари на с. Стрелец;
 – преименува с. Мургазлии на с. Янтра;
 МЗ № 1838/обн. 07.11.1936 г. – преименува с. Влашица на с. Върбица;
 указ № 72/обн. 19.02.1952 г. – преименува с. Циганово на с. Правда;
 Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – обединява селата Сергювец и Темниско и образува ново населено място с. Първомайци;
 Указ № 513/обн. 24.11.1959 г. – заличава с. Калтинец и го присъединява като квартал на гр. Горна Оряховица;
 Указ № 1942/обн. 17.09.1974 г. – признава с. Долна Оряховица за гр. Долна Оряховица;
 Указ № 165/обн. 19.06.2001 г. – отдела с. Паисий и землището му от община Стражица и го присъединява към община Горна Оряховица.

Население

Населени места 

Общината се състои от 14 населени места, от които 12 села и два града. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:

Раждаемост, смъртност и естествен прираст 
Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:

Политика

Награди за Община Горна Оряховица 
 Победител в категория „Кмет на гражданите“, подкатегория „средни общини“, в онлайн конкурса „Кмет на годината, 2017“. Приз за кмета инж. Добромир Добрев, който с работата си е близо до гражданите с бързина на реакция на проблемите и решаването им.

Транспорт 
През територията на общината преминават два участъка от Железопътната мрежа на България:
 през южната част, от запад на изток участък от 12 km от трасето на жп линията София – Горна Оряховица – Варна;
 през средата на общината, от север на юг участък от 21,4 km от трасето на жп линията Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Подкова.

През общината преминават частично или изцяло 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 71,9 km:
 участък от 9,9 km от Републикански път I-5 (от km 83,1 до km 93,0);
 началният участък от 11,9 km от Републикански път II-53 (от km 0 до km 11,9);
 участък от 28,4 km от Републикански път III-514 (от km 19 до km 47,4);
 последният участък от 11,5 km от Републикански път III-4073 (от km 3 до km 14,5);
 целият участък от 10,2 km от Републикански път III-5003.

Топографски карти

Източници

Литература

Външни препратки 

  
 Информационен сайт за община Горна Оряховица